Hrvatska:
 Remetinec (Gradec), naselje u općini Gradec
 Remetinec (Novi Marof), gradsko naselje Novi Marofa
 Remetinec (Zagreb), zagrebačko naselje južno od rijeke Save
 Zatvor u Zagrebu, popularno zvan „Remetinec“
 NK Remetinec, nogometni klub
 Remetinečki kantual (iz 1707.)

Izvori